vz. 24 steht für
 Gewehr vz. 24
 Pistole vz. 24

Siehe auch:
 V.24, ein Datenübertragungsverfahren